Melodie der Welt steht für:

 Melodie der Welt (1929), deutscher Film von Walter Ruttmann
 Melodie der Welt (Musikverlag), deutscher Musikverlag